Persona non grata – locuzione latina
Persona non grata – film di Oliver Stone del 2003
Persona non grata – film di Krzysztof Zanussi del 2005
Persona non grata – film di Mats Arehn del 2008
Persona non grata – album degli Exodus del 2021